Sette peccati capitali – dipinto di Hieronymus Bosch
I sette peccati capitali – romanzo d'appendice di Eugène Sue
I sette peccati capitali – "balletto cantato" di Bertolt Brecht e Kurt Weill
I sette peccati capitali – serie di sette film del 1919 con Francesca Bertini
I sette peccati capitali (Les sept pechés capitaux) – film ad episodi del 1952 diretto da Jean Dréville, Yves Allégret, Carlo Rim, Claude Autant-Lara, Roberto Rossellini, Georges Lacombe e Eduardo De Filippo
I sette peccati capitali (Les sept pechés capitaux) – film ad episodi del 1962 diretto da Philippe de Broca, Claude Chabrol, Jean-Luc Godard, Sylvain Dhomme, Édouard Molinaro, Jacques Demy e Roger Vadim
I sette peccati capitali – manga e anime giapponese